Клина може да се односи на:

 Клина (град), град и седиште истоимене општине у Пећком управном округу, КиМ, Република Србија
 Општина Клина, општина у АП Косово и Метохија, Република Србија
 Горња Клина, насеље у Општини Србица, КиМ, Република Србија
 Доња Клина, насеље у Општини Србица, КиМ, Република Србија
 Средња Клина, насеље у Општини Србица, КиМ, Република Србија

или

 Клина (река), река у Србији

или

 Клина (биологија), биолошки градијент